Xander kan syfta på:

Xander Berkeley (1955–), amerikansk skådespelare
Xander –  en rollfigur i Buffy och vampyrerna, se Alexander Harris